«Sounds of the Season: The Julianne Hough Holiday Collection» — різдвяний альбом американської кантрі-співачки Джуліанн Гаф. В США вийшов 12 жовтня 2008, на 2009 продався у 250 000 копій.

Список пісень

Примітки 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sounds_of_the_Season:_The_Julianne_Hough_Holiday_Collection#:~:text=Sounds%20of%20the%20Season%3A%20The%20Julianne%20Hough%20Holiday%20Collection%20is,discount%20department%20store%20chain%20Target .

Альбоми Джуліанн Гаф
Триб'ют-альбоми‎
Різдвяні альбоми
Альбоми Mercury Records
Альбоми, спродюсовані Девідом Меллоєм